Valentin Rusu se poate referi la:

 Vali Vijelie, cântăreț din România
 Valentin Rusu, politician român, deputat în Parlamentul României